Veltri bezeichnet:
 (Cornelio) "Elio" Veltri (* 1938), italienischer Journalist und Politiker 
 Giuseppe Veltri (* 1958), italienischer Judaist 
 John Veltri (* 1938, New Jersey), amerikanischer Fotograf 
 Miguel Ángel Veltri (1940), argentinischer Dirigent 
 Rachel Veltri (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin und Model